Волкодавы — собирательное название для крупных пород собак, которых разводят и используют для охоты на волка или для охраны пастбищ от волков.

Породы собак 
К волкодавам относятся следующие породы собак:
 Акбаш
 Бурят-монгольский волкодав
 Басхан Парий - карачаевский волкодав.
 Гампр — армянский волкодав.
 Гурдбасар — азербайджанский волкодав.
 Ирландский волкодав
 Кавказская овчарка

 Кангал
 Мареммо-абруцкая овчарка
 Нагази — грузинский волкодав.
 Пиренейская горная собака — пиренейский волкодав.
 Тобет — казахский волкодав.
 Ризеншнауцер — баварский волкодав

Серия книг Марии Семёновой 
 «Волкодав» (серия книг):
 Волкодав — главный персонаж одноимённой серии романов Марии Семёновой.
 «Волкодав» — первая книга серии.
 «Волкодав. Право на поединок» — вторая книга серии.
 «Волкодав. Истовик-камень» — третья книга серии.
 «Волкодав. Знамение пути» — четвёртая книга серии.
 «Волкодав. Самоцветные горы» — пятая книга серии.
 «Волкодав. Мир по дороге» — шестая книга серии.

Фильмы 
 «Волкодав» — фильм Михаила Туманишвили (1991).
 «Волкодав из рода Серых Псов» — фильм 2006 года.
 «Молодой Волкодав» — сериал 2007 года.

Видеоигры 
 «Волкодав: Месть серого пса» — российская компьютерная игра в жанре Hack and Slash/RPG от Primal Software
 «Волкодав: Последний из рода серых псов» — компьютерная игра в жанре Hack and Slash/RPG от Meridian 93
 «Волкодав: Путь воина» — российская компьютерная игра в жанре Action/RPG разработанная Gaijin Entertainment

Фамилия 
 Волкодав, Иван Егорович — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Волкодав — хутор в Россошанском районе Воронежской области.

Музыка 

 Волкодав - трек из альбома "Хроники бешеных дней" группы Lumen